Bullets (Creed), een single uit 2002
 Bullets (Editors), een single uit 2005
 Bullets FC, een voetbalclub uit Malawi
 Bullets (televisieserie), Fins-Belgische thrillerserie uit 2018